Battaglia delle Forche Caudine – avvenimento della seconda guerra sannitica, in cui i Sanniti di Gaio Ponzio Telesino sconfissero i Romani nel 321 a.C.
 Forche caudine – sede in cui si combatté la suddetta battaglia, di localizzazione incerta
 Le Forche Caudine – rivista letteraria ottocentesca diretta dal deputato Pietro Sbarbaro